El término FMA puede aludir a:

La serie de anime y manga Fullmetal Alchemist.
El Instituto Religioso Femenino de Derecho Pontificio de las Hijas de María Auxiliadora.
 FMA es el 12274 en los enlaces externos de la orina 
La Fábrica Militar de Aviones, extinta empresa argentina.
la Foundational Model of Anatomy es una representación simbólica de las estructuras anatómicas canónica y fenotípica de un organismo.
Futuro Mejor Amigo